«Игрок года ФИФА» () — ежегодная футбольная награда, которая вручалась организацией ФИФА с 1991 по 2009 годы мужчинам и с 2001 по 2015 годы женщинам. Победитель выбирался путём голосования между тренерами и игроками национальных сборных, а также журналистами. Первоначально данная награда вручалась только лучшему футболисту, с 2001 года также была учреждена номинация «лучшая футболистка». В 2010 году «Игрока года ФИФА» среди мужчин выбирать прекратили, так как эта награда была преобразована в «Золотой мяч ФИФА». Награда лучшей футболистке года по версии ФИФА вручалась до 2015 года. В 2016 году ФИФА организовала новую церемонию награждения — The Best FIFA Football Awards, на которой с того момента начали вручать награды лучшему футболисту и лучшей футболистке года.

Список лауреатов-футболистов 
Самый молодой игрок, получивший награду «Игрок года ФИФА» — Роналдо, бразильский футболист удостоился награды в возрасте 20 лет (1996 год). Также он стал первым игроком, получившим её дважды подряд.

По совокупности наград «Игрок года ФИФА», «Золотой мяч ФИФА» и The Best FIFA Men’s Player лидирует Лионель Месси, который становился лучшим шесть раз, из них четыре раза подряд (с 2009 по 2012 год), а также в 2015 и 2019 году. По общему количеству попаданий в тройку лучших также лидирует Лионель Месси (последние 11 лет подряд), далее Криштиану Роналду (10 раз) и Зинедин Зидан (6 раз).

Полные комплекты мячей (золотой, серебряный и бронзовый) сумели собрать 3 футболиста: Роналдо (золото — 1996, 1997 и 2002, серебро — 1998, бронза — 2003), Зинедин Зидан (золото — 1998, 2000 и 2003, серебро — 2006, бронза — 1997 и 2002. Криштиану Роналду (золото — 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017, серебро — 2009, 2011, 2012 и 2015, бронза — 2007).

Победители по странам

Победители по клубам 
Несмотря на то, что южноамериканские клубы чаще европейских выигрывали Межконтинентальный кубок и несколько раз побеждали в розыгрыше клубного чемпионат мира, игроки неевропейских клубов ни разу не были отмечены призовыми местами.

Список лауреатов-футболисток 
Марта стала самой молодой победительницей в возрасте 20 лет в 2006 году. Она также завоевала наибольшее количество наград — пять (ежегодно с 2006 по 2010) и лидирует по общему количеству попаданий в тройку лучших (12 раз). Самой старшей победительницей стала Надин Ангерер в возрасте 35 лет в 2013 году. Ангерер также стала единственным вратарём любого пола, из числа завоевавших эту награду.

Источник:

См. также 
 Золотой мяч (France Football)
 Золотая бутса
 Золотой мяч ФИФА
 The Best FIFA Football Awards

Примечания

Ссылки 

Футбольные награды
Списки футболистов
Награды ФИФА